

Personnalités 
 Leigh Redhead (1971-), romancière australienne ;
 Scott Alan Redhead, mycologue dont l'abréviation botanique standard est Redhead.

Musique 
Blonde Redhead, groupe de rock new-yorkais (États-Unis).

Géographie 
 Redhead, banlieue de la ville de Lac Macquarie en Nouvelle Galles du Sud, en Australie.

Théâtre
 Redhead, comédie musicale américaine de Herbert Fields, Dorothy Fields, Sidney Sheldon et David Shaw, musique de Albert Hague, créée en 1959.

Cinéma 
 Redhead est un film américain réalisé par Edward L. Cahn, sorti en 1941 au cinéma.